Les Diplodocidae (diplodocidés en français) forment une famille éteinte de dinosaures sauropodes de très grande taille ayant vécu au cours du Jurassique supérieur, en Amérique du Nord, en Europe, et en Afrique, et pour un genre, Leinpukal, en Amérique du Sud au Crétacé inférieur.

Description 
Ils se caractérisent par un corps très élancé muni d'un long cou horizontal, des membres assez courts et relativement frêles avec les pattes arrière plus longues que les pattes avant, ce qui fait que la ligne partant des hanches vers les épaules est penchée vers l'avant. Ils disposent aussi d'une très longue queue qui aurait peut-être été utilisée comme un fouet.

Certains membres de cette famille, tels Diplodocus hallorum (ex-Seismosaurus) et Supersaurus, furent parmi les plus grands animaux terrestres ayant existé sur notre planète, puisque les paléontologues estiment que certaines espèces pouvaient atteindre des longueurs supérieures à  de la tête à la queue.

Leur tête, comme celles des autres sauropodes, est très petite. Les fosses nasales sont placées sur le sommet du crâne, mais leurs narines devaient cependant être situées près de la pointe du museau. Il ne portent des dents qu'à l'avant de leurs mâchoires ; elles ont une forme très allongée, comme des crayons. Ces dents devaient servir à arracher la végétation, sans la mâcher, ce qui est confirmé par la présence de gastrolithes au niveau de ce qui était leur estomac. Ces gastrolithes, comme chez les oiseaux modernes, leur servaient à briser les fibres végétales les plus résistantes.

Leur queue est particulièrement longue, elle s'effile pour ressembler à un très long fouet. Des simulations ont montré que les diplodocidés auraient pu facilement les utiliser comme un fouet. Il a été calculé qu'un tel fouet pouvait provoquer un bang supersonique de plus de 200 décibels. Cette « arme » auraient pu être utilisée lors des parades nuptiales ou pour se défendre des prédateurs. Certaines queues de diplodocidés ont été retrouvées avec des vertèbres caudales endommagées ou soudées comme après avoir été cassées.

S. A. Czerkas en 1993, remarque que les rares traces de peau préservées sur des diplodocidés du Wyoming montrent la présence d'épines coniques. De plus, de plus grandes épines ont été découvertes à proximité des os de la base de la queue. Les épines paraissent disposées sur une seule rangée sur le dessus de la queue. Czerkas présume que cette ligne d'épines se prolonge sur la totalité de l'axe de l'animal du cou jusqu'à la pointe de la queue.

Les études histologiques sur les os des membres de diplodocidés permettent d'évaluer l'âge de la mort de chaque spécimen. L'étude d'E. M. Griebeler et ses collègues en 2013, démontrent par exemple que le spécimen référencé MfN.R.2625 pesait environ  et était mort à l'âge de  après avoir atteint sa maturité sexuelle à  ; de même, le spécimen référencé MfN.R.NW4 pesait environ  et était mort à l'âge de  avant d'avoir atteint sa maturité sexuelle.

Classification

Taxonomie 
D'après  :
 Famille Diplodocidae
 genre  Amphicoelias Cope, 1878
 genre  Dinheirosaurus Bonaparte & Mateus, 1999
 Sous-famille  Apatosaurinae
 genre  Apatosaurus Marsh, 1877
 genre  Brontosaurus, anciennement Eobrontosaurus et Elosaurus (non reconnu par Biolib)
 Sous-famille  Diplodocinae
 genre  Tornieria (non reconnu par Biolib)
 genre  Supersaurus Jensen, 1985
 genre  ? Leinkupal (non reconnu par Biolib)
 genre  ? Galeamopus (non reconnu par Biolib)
 genre  Diplodocus Marsh, 1878
 genre  ? Kaatedocus (non reconnu par Biolib)
 genre  Barosaurus Marsh, 1890

 genre  ? Amargasaurus Salgado & Bonaparte, 1991 => Dicraeosauridae
 genre  ? Amazonsaurus Carvalho, Avilla & Salgado, 2003 => Rebbachisauridae
 genre  ? Brachytrachelopan Rauhut, Remes, Fechner, Cladera & Puerta, 2005 => Dicraeosauridae
 genre  ? Cathartesaura Gallina & Apesteguía, 2005 => Rebbachisauridae
 genre  Cetiosauriscus von Huene, 1927
 genre  ? Dicraeosaurus Janensch, 1914 => Dicraeosauridae
 genre  ? Dyslocosaurus MacIntosh, Coombs & D. A. Russell, 1992 => Dicraeosauridae
 genre  ? Dystrophaeus Cope, 1877 => Dicraeosauridae
 genre  Dystylosaurus Jensen, 1985
 genre  Eobrontosaurus Bakker, 1998
 genre  ? Nigersaurus Sereno, Beck, Dutheil, Larsson, Lyon, Moussa, Sadler, Sidor, Varricchio, G. P. Wilson & J. A. Wilson, 1999 => Rebbachisauridae
 genre  ? Rebbachisaurus Lavocat, 1954 => Rebbachisauridae
 genre  Seismosaurus Gillette, 1991
 genre  ? Suuwassea Harris & Dodson, 2004 =>  => Dicraeosauridae
 genre  ? Zapalasaurus Salgado, Carvalho & Gorrido, 2006 => Rebbachisauridae

Cladogramme 
L'analyse phylogénétique des Diplodocidae réalisée par Emanuel Tschopp, Octavio Mateus et Roger B.J. Benson en 2015 conduit au cladogramme suivant, qui montre à la fois la position de la famille des Diplodocidae en groupe frère de celle des Dicraeosauridae au sein des Flagellicaudata, et les différents genres appartenant aux deux sous-familles de diplodocidés, les Apatosaurinae et les Diplodocinae :

Voir aussi

Références taxinomiques

Annexes

Articles connexes 
 Dinosaure
 Liste de dinosaures
 Liste de clades des reptiles disparus
 Sauropode
 Diplodocoidea
 Diplodocus
 Apatosaurus
 Barosaurus
 Brontosaurus

Notes et références

Bibliographie 
 
 

 Diplodocidae
Famille de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Dinosaure d'Amérique du Nord
Dinosaure d'Amérique du Sud
Dinosaure d'Afrique
Dinosaure d'Europe
Dinosaure du Crétacé inférieur
Dinosaure du Jurassique supérieur
Taxon fossile décrit en 1884
Taxon fossile décrit par Othniel Charles Marsh